Bieganowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Bieganowo, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bieganowo, un village du powiat de Środa Wielkopolska ;
 Bieganowo, un village du powiat de Września.